Laika - um cão da raça Laika notório por ser o primeiro animal terrestre a entrar em órbita
Laika (raça)
Laika (estúdio) - estúdio norte-americano de filmes stop-motion 
Lada Riva - um modelo de automóvel também conhecido como Lada Laika

Desambiguação